Dinger ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Dinger (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Dörte Dinger (* 1981), deutsche Politologin und Staatssekretärin
 Fritz Dinger (1827–1904), deutscher Maler
 Fritz Dinger (Offizier) (1915–1943), deutscher Pilot
 Hans Dinger (1927–2010), deutscher Manager
 Hugo Dinger (1865–1941), deutscher Dramaturg, Theaterleiter, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Klaus Dinger (1946–2008), deutscher Schlagzeuger
 Marlon Dinger (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Meike Dinger (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Otto Dinger (1860–1928), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Werner Dinger (1924–2012), deutscher Eisenbahner, Träger der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz